Ыарга-Юрях — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Ыарга-Юрях — река, левый приток р. Буотама, координаты 60°47' с. ш. 126°57' в. д., код ГКГН 462546.
 Ыарга-Юрях — река, правый приток р. Моркока, координаты 64°38' с. ш. 114°36' в. д., код ГКГН 132230.
 Ыарга-Юрях — урочище, между р. Улукуччу и р. Лабыгы, координаты 62°55' с. ш. 134°34' в. д., код ГКГН 461815.
 Ыарга-Юрях — река, правый приток р. Хонгор, координаты 63°05' с. ш. 118°27' в. д., код ГКГН 421687.
 Ыарга-Юрях — падь, в правобережье р. Хонгор, координаты 63°08' с. ш. 118°34' в. д., код ГКГН 421691.
 Ыарга-Юрях — река, правый приток р. Алазея, координаты 68°36' с. ш. 153°56' в. д., код ГКГН 414810.
 Ыарга-Юрях — река, левый приток р. Улахан-Ботуобуя, координаты 61°22' с. ш. 112°23' в. д., код ГКГН 131009.
 Ыарга-Юрях — река, левая составляющая р. Чаба, координаты 61°26' с. ш. 119°53' в. д., код ГКГН 449229.
 Ыарга-Юрях — река, правый приток р. Большая Черепаниха, координаты 60°37' с. ш. 120°03' в. д., код ГКГН 460498.
 Ыарга-Юрях — река, левый приток р. Аччыгый-Дюктели, координаты 64°03' с. ш. 116°14' в. д., код ГКГН 224108.
 Ыарга-Юрях — падь, на правом берегу р. Улахан-Меличян, координаты 61°07' с. ш. 118°17' в. д., код ГКГН 449483.
 Ыарга-Юрях — река, правый приток р. Кумахы, координаты 59°11' с. ш. 129°04' в. д., код ГКГН 497765.
 Ыарга-Юрях — река, правый приток р. Маган, координаты 62°50' с. ш. 141°21' в. д., код ГКГН 485029.
 Ыарга-Юрях — река, правый приток р. Унгю, координаты 59°36' с. ш. 133°22' в. д., код ГКГН 499071.
 Ыарга-Юрях — река, правый приток р. Куман, координаты 70°49' с. ш. 113°52' в. д., код ГКГН 376357.
 Ыарга-Юрях — река, правый приток р. Эльгекян 1-й, координаты 63°38' с. ш. 133°17' в. д., код ГКГН 461370.
 Ыарга-Юрях — река, левый приток р. Индигирка, координаты 65°51' с. ш. 143°01' в. д., код ГКГН 356633.
 Ыарга-Юрях — падь, в правобережье среднего течения р. Чильли, координаты 64°16' с. ш. 118°48' в. д., код ГКГН 225129.
 Ыарга-Юрях — река, правый приток р. Чаркы (Муолакан), координаты 65°55' с. ш. 139°40' в. д., код ГКГН 355720.

См. также 
 Ыарга-Юрюе
 Ыаргалах